He Did and He Didn't – cortometraggio del 1916 diretto da Roscoe Arbuckle
He Did and He Didn't – cortometraggio del 1916 diretto da Rube Miller
He Did and He Didn't – cortometraggio del 1919 prodotto dalla National Film Corporation of America